Прибытков — русская фамилия. Прибытковы — дворянский род.

 Прибытков, Андрей Николаевич (род. 1971) — Герой России.
 Прибытков, Виктор Васильевич (1935—2020) — советский партийный деятель.
 Прибытков, Григорий Алексеевич (1854—1940) — русский и советский врач, Герой Труда.
 Прибытков, Иван Александрович (1927—2001) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Прибытков, Николай Григорьевич (епископ Никита; 1859—1938) — епископ Белёвский, викарий Тульской епархии.